Кубок наследного принца 2011/2012 — 37-й розыгрыш Кубка наследного принца Саудовской Аравии по футболу.

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на сайте goalzz.com 
Статистика на сайте soccerway.com

2011/2012
Спорт в Саудовской Аравии в 2011 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2012 году
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия